

Filmes 
 Foley (cinema)

Pessoas 
James Foley (fotojornalista)
Mick Foley
James Foley
Scott Foley
Justin Foley
Charles Foley
John Patrick Foley
Tim Foley
Jack E. Foley

Localidades

Foley (Alabama)
Foley (Missouri)
Foley (Minnesota)

Desambiguação